Les élections constituantes est-timoraises de 2001 se sont déroulées le  afin de donner une assemblée constituante au Timor oriental à la suite de la victoire de l'option indépendantiste au référendum de 1999. Les élections ont ainsi lieu sous la tutelle d'une administration civile onusienne de transition. Elles sont remportées par le Front révolutionnaire pour l'indépendance du Timor oriental, dit Fretilin, avec 55 sièges sur 88.

Résultats

Travaux
Le , l'assemblée vote son futur changement de statut en la première législature du pays par 65 voix pour, 16 contre et 2 abstentions à la suite d'un vote ouvert où chacun des députés expose les raisons de son vote. Puis, à la suite de sept mois de travaux, elle adopte la Constitution du Timor oriental le . Le Timor déclare son indépendance de l'Indonésie le  suivant, marquant le début officiel du premier mandat du Parlement national.

Notes et références 

2001
Élection en Asie en 2001
Politique en août 2001